Weihermühlbach ist ein Gewässername:

 Weihermühlbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Weihermühlbach (Lauterach), rechter Zufluss der Lauterach in Ransbach, Markt Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern